El 76 Classic es un torneo de baloncesto universitario en el que participan ocho equipos durante la semana del Día de Acción de Gracias. El torneo inaugural se celebró los días 22, 23 y 25 de noviembre de 2007, en el Anaheim Convention Center en Anaheim (California). El torneo es televisado y patrocinado por ESPN, ESPN2 y ESPNU.

76 Classic 2009

76 Classic 2008 
 27–30 de noviembre de 2008

76 Classic 2007 
 22–25 de noviembre de 2007

Mejores quintetos del torneo 
 2007
 O. J. Mayo, Southern California - MVP
 Randal Falker, Southern Illinois
 Michael Bramos, Miami (Ohio)
 Tim Pollitz, Miami (Ohio)
 Jamont Gordon, Mississippi State

 2008
 James Harden, Arizona State - MVP
 Stefon Jackson, UTEP
 Patrick Mills, Saint Mary’s
 Curtis Jerrells, Baylor
 Jeff Teague, Wake Forest

 2009
 Da'Sean Butler, West Virginia - MVP
 Kevin Jones, West Virginia 
 Gordon Hayward, Butler
 T.J. Robinson, Long Beach State
 T.J. Campbell, Portland

Historial

Véase también 
 Old Spice Classic

Enlaces externos 
 Web oficial

Torneos de baloncesto universitario masculino